La temporada de huracanes en el Atlántico de 1991 comenzó oficialmente el 1 de junio de 1991 y se prolongó hasta el 30 de noviembre de 1991. Estas fechas convencionalmente delimitan el período de cada año, cuando la mayoría de ciclones tropicales se forman en la cuenca atlántica. 
La temporada fue de relativamente baja actividad con sólo ocho tormentas con nombre, probablemente como resultado de un fuerte El Niño, que duró de 1991 a 1994.

El huracán Bob, fue la tormenta más perjudicial de la temporada. El huracán se desplazó hasta la costa oriental de los Estados Unidos, haciendo tierra en Rhode Island. Es responsable de 17 muertes y un estimado de $ 1.500 millones (1991 USD) en daños.

El Halloween Nor'easter, que causó cerca de $1000 millones (1991 USD) en daños y perjuicios y mató a 12 personas, está estrechamente vinculada a la actividad tropical, como lo fue alimentada por los restos del huracán Grace y llevó a la génesis del huracán Ocho extraoficialmente llamado Henri.


Tormentas 

Cronología de la actividad tropical del Atlántico en 1991 en la temporada de huracanes
</div>

Tormenta Tropical Ana 

La tormenta tropical Ana se desarrolló como un sistema no tropical que se formó frente a la costa este de Florida el 25 de junio y entró en todo el estado durante los siguientes días. Regresó al Atlántico y se convirtió en una depresión tropical a  al sur de Charleston el 2 de julio.

El sistema aceleró al noreste, en una trayectoria aproximadamente paralela a la costa este de los Estados Unidos, y se fortaleció en una tormenta tropical en la tarde 3 de julio. Siguió hacia el este y perdió las características tropicales sobre el Atlántico el 5 de julio. No hubo víctimas o daños relacionados con Ana.

Depresión tropical Dos

Huracán Bob 

Un área de mal tiempo se desarrolló al sur de Bermudas el 12 de agosto, viró al suroeste y se convirtió en una depresión tropical el 16 de agosto a  al oeste de Nassau en las Bahamas. Se fortaleció en la tormenta tropical Bob el mismo día. Siguió fortaleciéndose a medida que avanzaba hacia el noroeste, y alcanzó fuerza de huracán el 17 de agosto, a  al este de Daytona Beach, Florida. La tormenta alcanzó la categoría 3 en la Escala de huracanes de Saffir-Simpson el 19 de agosto, mientras que pasaba por Norfolk, Virginia. El ojo del huracán rozó el extremo oriental de Long Island antes de tocar tierra en Rhode Island. Se debilitó, al cruzar Massachusetts, Maine y Nuevo Brunswick, y el remanente no tropical cruzó el Atlántico y se disipó cerca de Portugal el 29 de agosto . 

Las mareas de tormenta llegaron hasta , y hasta  de lluvia. Hubo 16 muertes en los EE. UU., y dos en Canadá, y el coste de los daños se estimó en $ 1.500 millones (1991 USD), sobre todo en Massachusetts, lo que hizo de Bob, el huracán más costoso en la historia de Nueva Inglaterra.

Depresión tropical Cuatro

Depresión tropical Cinco

Huracán Claudette 

La depresión tropical Seis se formó a partir de un sistema no tropical al sureste de Bermudas el 4 de septiembre. Se reforzó rápidamente para llegar a pico de vientos de  el 7, lo que le convertía en un huracán categoría 4 en la Escala de huracanes de Saffir-Simpson. Giró en el Atlántico central pasando a al sureste de Bermudas el 8 de septiembre, continuó hacia el este y se disipó cerca de las Azores, sobre el 14 de septiembre. No se registraron daños ni bajas.

Tormenta Tropical Danny 

Danny se formó a partir de una onda tropical a  al sur-suroeste de Cabo Verde el 7 de septiembre. Se dirigió, en general, hacia el oeste hacia las Islas de Sotavento, pero se disipó el 11 de septiembre, sin acercarse a tierra.

Tormenta Tropical Erika 

Erika se formó a partir de una onda tropical en el Atlántico central, convirtiéndose en una tormenta tropical el 9 de septiembre. Interactuó con el huracán Claudette y se dirigió hacia el noreste de las Azores, donde pasó el 12 de septiembre como un sistema extratropical. No se registraron daños ni bajas.

Tormenta Tropical Fabian 

Fabián se formó en el golfo de Honduras de la interacción de un frente frío con una onda tropical. Se convirtió en una tormenta tropical el 15 de octubre al suroeste de la Isla de la Juventud, y pasó sobre la isla y el oeste de Cuba antes de perder sus características tropicales entre Florida y las Bahamas. La tormenta tropical alcanzó su pico de intensidad de con vientos de  antes de convertirse en extratropical.

Hasta  de lluvia cayeron sobre Cuba, pero no hubo daños y no se informó de bajas. Las precipitaciones en Florida fueron mínima.

Depresión tropical Diez

Huracán Grace 

Grace se desarrolló a partir de un sistema subtropical al sur de Bermudas, convirtiéndose en una tormenta tropical el 27 de octubre y en un huracán al día siguiente. Después de viró hacia el norte por un tiempo pero se vio obligada a ir rápidamente hacia el este por un poderoso ciclón extratropical cerca de Nueva Inglaterra. Pasó a  al sur de Bermudas el 29 de octubre, pero los vientos en la isla no llegaron a más de  en todo momento. Más tarde, ese mismo día, se fusionó con un sistema frontal sin haber afectado a tierra.

Los restos del huracán Grace, sin embargo, contribuyeron a la formación de las destructivas Halloween Nor'easter de 1991.

Huracán Doce (La tormenta perfecta)

Energía Ciclónica Acumulada (ECA) 

La tabla a la derecha muestra la Energía Ciclónica Acumulada (ECA) para cada ciclón tropical formado durante la temporada. El ECA es, a grandes rasgos, una medida de la energía del huracán multiplicado por la longitud del tiempo que existió, así como de huracanes particularmente intensos. Cuanto más tiempo dure y más intenso sea el huracán conllevará una ECA más alta. El valor de ECA sólo se calcula para sistemas tropicales de 34 nudos (39 mph, 63 km/h) o más y tormentas tropicales fuertes.

Nombres de las tormentas 
Los siguientes nombres fueron usados para nombrar las tormentas que se formaron en el Atlántico Norte en el 1991. Es la misma lista usada para la temporada de 1985, excepto por Erika y Grace, que remplazan a Elena y Gloria. Esta lista será usada de nuevo en la temporada de 1997, salvo los nombre retirados. Las tormentas Erika y Grace, fueron nombradas por primera vez en 1991. Los nombres que no han sido usados en esta temporada están marcados con gris.

Nombres retirados 
La Organización Meteorológica Mundial retiró un nombre en la primavera de 1992: Bob. Fue remplazado en la temporada de 1997 por Bill.

Véase también 
Temporada de huracanes en el Atlántico
 Tempestad de Halloween de 1991
 La tormenta perfecta
 Temporada de huracanes en el Pacífico de 1991

Referencias

Enlaces externos 
 Monthly Weather Review
 
 U.S. Rainfall information concerning 1991 tropical cyclones